1904 — одна́ ты́сяча девятьсо́т четы́ре — может означать:

 1904 — натуральное число между 1903 и 1905.
 1904 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1904 — шаровое скопление в созвездии Зайца.

В литературе 
 1904 год в литературе

В искусстве 
 1904 год в кино
 1904 год в театре

В музыке 
 1904 год в музыке

В науке 
 1904 год в науке

На транспорте 
 1904 год в истории общественного транспорта